Евге́ний Никола́евич Переверта́йло (23 июня 1955, Новоселицкое, Ставропольский край, РСФСР, СССР) — советский футболист, полузащитник; футбольный тренер.

Биография

Карьера игрока 
Играл за команды «Пединститут», «Красный металлист», «Динамо» (все — Ставрополь). В 1975 году был в составе (заявке) ставропольского «Динамо» во Второй лиге, в следующем году перешёл в «Спартак» Орёл. После учёбы в ставропольском пединституте проходил службу в ГСВГ. В дальнейшем играл за «Машук» Пятигорск, «Нарт» Черкесск, «Торпедо» Запорожье, «Транспорт» Хрудим (Чехия), периодически совмещая тренерскую деятельность с карьерой игрока (являясь играющим тренером). Участвовал в создании команды «Сигнал» Изобильный, в 1988 году выиграл с ней Первенство КФК (зональный и финальный турниры), в 1989—1990 годах играл за команду из Изобильного во Второй и Второй низшей лиге. Потом играл за «Шерстяник» Невинномысск, «Искру» Новоалександровск, выиграл с «Искрой» первенство края. В 1996 году вернулся в Изобильный, в 1996 году вместе с «Сигналом» занял 2-е место в зональном турнире первенства КФК и победил в финале.

Тренерская карьера 
В 1999 году входил в тренерский состав «Сигнала», участвовавшего в Первенстве КФК (1-е место в зональном турнире и 3-е — на финальных соревнованиях в Пскове). С 2000 по 2003 год Перевертайло являлся играющим тренером клуба «Спартак-Кавказтрансгаз» Изобильный, ставшего выступать во Втором дивизионе. С 2004 года сосредоточился на тренерской работе. С января по июнь 2005 года возглавлял ростовский СКА, в 2006—2007 годах тренировал женскую команду ростовского СКА, после чего перешёл на работу в астраханский «Судостроитель». В 2009 году Перевертайло непродолжительное время возглавлял «Машук-КМВ», с июня 2009 года в течение двух лет входил в тренерский штаб клуба Первого дивизиона/ФНЛ «Нижнего Новгорода». В июле 2011 года Перевертайло возглавил «Балтику». В сезоне 2012/13 «Балтика» заняла пятое место, а Перевертайло был признан лучшим тренером сезона. К кандидатуре Перевертайло, как потенциального главного тренера, неоднократно обращались клубы Премьер-лиги, в частности, летом 2013 года самарские «Крылья Советов» вели предметные переговоры с Перевертайло, появлялись новости об уже якобы состоявшемся назначении, но контракт так и не был подписан. В конце сезона 2013/14 в ряде СМИ появилась информации о скором назначении Перевертайло главным тренером пермского «Амкара», но слухи не подтвердились, и он продолжил работу в «Балтике». 15 декабря 2014 года Совет директоров «Балтики» принял отставку Перевертайло, а на следующий день он подписал контракт в качестве старшего тренера с клубом ФНЛ «Тосно». 28 февраля после отставки Александра Григоряна стал исполняющим обязанности главного тренера клуба, а 26 марта стал главным тренером, подписав соглашение сроком до 10 июня 2016 года. 31 июля 2015, после четырёх туров первенства ФНЛ, в которых клуб дважды выиграл и дважды проиграл, было объявлено о расторжении трудового договора с Перевертайло по обоюдному согласию. Сам тренер заявил, что ему не хватило времени и доверия. С 21 октября 2015 года главный тренер клуба «Уфа». 18 мая 2016 года подал в отставку и был снят с должности главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. Летом 2016 года возглавил новосибирскую «Сибирь». 9 октября 2016 года был отправлен в отставку. Весной 2017 года заключил контракт с латвийским клубом «Рига». Контракт был заключён до конца сезона. 29 апреля сотрудничество было прекращено. В июне 2018 года стал главным тренером «Динамо» Ставрополь. В сентябре подал в отставку в связи с плохими результатами команды. В марте 2019 года вошёл в тренерский штаб клуба «Уфа». В апреле назначен на должность старшего тренера школы ФК «Уфа».

Достижения 
 Лучший тренер ФНЛ в сезоне 2012/13
 Бронзовый призёр Кубка ФНЛ в 2013 году

Статистика в качестве главного тренера 

* С 2000 года на профессиональном уровне.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Нарт» Черкесск
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК «Шерстяник»
Игроки ФК «Искра» Новоалександровск
Игроки ФК «Хрудим»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Тренеры ФК СКА Ростов-на-Дону
Тренеры ЖФК СКА-Ростов-на-Дону
Тренеры ФК «Астрахань»
Тренеры ФК «Машук-КМВ»
Тренеры ФК «Балтика»
Тренеры ФК «Тосно»
Тренеры ФК «Уфа»
Тренеры ФК «Рига» (2015)
Тренеры ФК «Динамо» Ставрополь
Тренеры ФК «Динамо» Брянск
Тренеры ФК «Муром»